Álvaro de Ornelas (1410-5 - ?) foi o primeiro capitão do donatário do Pico.

Biografia
Filho de Lopo Esteves de Ornelas e de sua primeira mulher Maria de Ayala.

João de Barros, na Década 1, L. 1, C. 11, diz que Álvaro de Ornelas serviu o Infante D. Henrique, andou nos Descobrimentos e foi ao seu serviço para a Madeira logo no início do seu povoamento.

Como este Álvaro de Ornellas terá nascido entre 1410 e 1415, terá ido para a Madeira com seu pai Lopo Esteves de Ornelas, que já lá estava, pelo menos, em 1427.

Armou em 1446 uma caravela e fez a sua famosa expedição da Guiné e conquistou uma parte da ilha de Yomena.

O Infante D. Henrique fez-lhe doação na Madeira das terras do Caniço.

Acrescentou ao escudo da família de Ornelas duas sereias, símbolos das suas viagens.

Apesar de ser nomeado como Capitão do donatário da ilha do Pico, por volta de 1460 e depois de várias experiencias de povoamento, para o que trouxe habitantes do Norte de Portugal, que chegaram a esta ilha depois de escalarem a ilha Terceira e a ilha Graciosa, nunca chegou na prática a tomar posse real da ilha.

Uma vez que a tentativa de povoamento não sortiu efeito esta foi por carta régia datada de 29 de Dezembro de 1482 anexada à já então existente capitania do Faial. Assim nasceu a capitania do Faial e do Pico que ficou na posse do já então capitão do Faial, Jobst van Hürter.

Morreu em combate na Guiné, numa outra expedição.

Casou com Elvira Fernandes de Saavedra, da qual teve uma filha e três filhos:
 Catarina de Ornelas, casada com Pedro Álvares da Câmara, com geração
 Álvaro de Ornelas (c. 1440 - Ilha da Madeira, 11 de Janeiro de 1526), 1.º Senhor do Morgado do Caniço em 1499, Fidalgo de Cota de Armas em 1513, etc, casado primeira vez c. 1482 com Constança de Mendonça (c. 1465 - Ilha da Madeira, 13 de Setembro de 1495 - Madeira), com geração, e casado segunda vez d. 1495 com Branca Fernandes de Abreu (c. 1475 -?), com geração, dentre eles, Baltazar de Ornelas de Valdevesso, genearca dessa família no Nordeste brasileiro.
 João de Ornelas, 1.º Senhor do Morgado das Fontainhas, casado com Catarina de Teive, com geração
 Pedro de Ornelas, Vereador do Senado da Câmara do Funchal em 1481-2

Ver também
Lista de governantes dos Açores

Portugueses de ascendência espanhola
Capitães-donatários dos Açores
Fidalgos de Cota de Armas de Portugal
Portugueses mortos em combate